Di seguito una lista di asteroidi dal numero 136001 al 137000 con data di scoperta e scopritore.

136001-136100 

|-
| 136001 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 136002 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 136003 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 136004 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 136005 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 136006 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 136007 - ||  || 3 novembre 2002 || NEAT
|-
| 136008 - ||  || 3 novembre 2002 || NEAT
|-
| 136009 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 136010 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 136011 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 136012 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 136013 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 136014 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 136015 - ||  || 7 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 136016 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 136017 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 136018 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 136019 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 136020 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 136021 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 136022 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 136023 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 136024 - ||  || 8 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 136025 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 136026 - ||  || 12 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 136027 - ||  || 11 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 136028 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 136029 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 136030 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 136031 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 136032 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 136033 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 136034 - ||  || 13 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 136035 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 136036 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 136037 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 136038 - || 2002 WR || 20 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 136039 - ||  || 21 novembre 2002 || NEAT
|-
| 136040 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 136041 - ||  || 27 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 136042 - ||  || 27 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 136043 - ||  || 28 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 136044 - ||  || 1 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 136045 - ||  || 2 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 136046 - ||  || 2 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 136047 - ||  || 3 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 136048 - ||  || 3 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 136049 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 136050 - ||  || 2 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 136051 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 136052 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 136053 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 136054 - ||  || 7 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 136055 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 136056 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 136057 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 136058 - ||  || 10 dicembre 2002 || Spacewatch
|-
| 136059 - ||  || 10 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 136060 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 136061 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 136062 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 136063 - ||  || 11 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 136064 - ||  || 13 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 136065 - ||  || 13 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 136066 - ||  || 11 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 136067 - ||  || 12 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 136068 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 136069 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 136070 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 136071 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 136072 - || 2002 YN || 27 dicembre 2002 || LONEOS
|-
| 136073 - ||  || 28 dicembre 2002 || Needville
|-
| 136074 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 136075 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 136076 - ||  || 3 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 136077 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 136078 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 136079 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 136080 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 136081 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 136082 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 136083 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 136084 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 136085 - ||  || 10 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 136086 - ||  || 10 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 136087 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 136088 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 136089 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 136090 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 136091 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 136092 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 136093 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 136094 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 136095 - ||  || 27 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 136096 - ||  || 1 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 136097 - ||  || 6 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 136098 - || 2003 DD || 19 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 136099 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 136100 - ||  || 26 febbraio 2003 || CINEOS
|}

136101-136200 

|-
| 136101 - ||  || 5 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 136102 - ||  || 5 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 136103 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 136104 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 136105 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 136106 - ||  || 7 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 136107 - ||  || 12 marzo 2003 || NEAT
|-
| 136108 Haumea ||  || 7 marzo 2003 || F. J. Aceituno, P. Santos-Sanz, J. L. Ortiz
|-
| 136109 - ||  || 25 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 136110 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 136111 - ||  || 27 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 136112 - ||  || 26 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 136113 - ||  || 1 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 136114 - ||  || 7 aprile 2003 || NEAT
|-
| 136115 - ||  || 24 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 136116 - ||  || 23 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 136117 - ||  || 26 aprile 2003 || NEAT
|-
| 136118 - || 2003 KV || 21 maggio 2003 || J. Broughton
|-
| 136119 - ||  || 29 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 136120 - ||  || 1 giugno 2003 || M. W. Buie
|-
| 136121 - || 2003 OA || 18 luglio 2003 || R. H. McNaught
|-
| 136122 - ||  || 24 luglio 2003 || NEAT
|-
| 136123 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 136124 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 136125 - ||  || 25 agosto 2003 || NEAT
|-
| 136126 - ||  || 26 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 136127 - ||  || 14 settembre 2003 || NEAT
|-
| 136128 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 136129 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 136130 - ||  || 17 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 136131 - ||  || 19 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 136132 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 136133 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 136134 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 136135 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 136136 - ||  || 21 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 136137 - ||  || 22 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 136138 - ||  || 21 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 136139 - ||  || 24 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 136140 - ||  || 29 settembre 2003 || W. K. Y. Yeung
|-
| 136141 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 136142 - ||  || 27 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 136143 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 136144 - ||  || 28 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 136145 - ||  || 29 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 136146 - ||  || 28 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 136147 - ||  || 29 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 136148 - ||  || 30 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 136149 - ||  || 29 settembre 2003 || J. W. Kessel
|-
| 136150 - || 2003 TJ || 2 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 136151 - ||  || 1 ottobre 2003 || J. W. Kessel
|-
| 136152 - ||  || 14 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 136153 - ||  || 2 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 136154 - ||  || 14 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 136155 - ||  || 1 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 136156 - ||  || 1 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 136157 - ||  || 2 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 136158 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 136159 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 136160 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 136161 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 136162 - ||  || 21 ottobre 2003 || Fountain Hills
|-
| 136163 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 136164 - ||  || 24 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 136165 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 136166 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 136167 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 136168 - ||  || 19 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 136169 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 136170 - ||  || 17 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 136171 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 136172 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 136173 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 136174 - ||  || 19 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 136175 - ||  || 19 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 136176 - ||  || 18 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 136177 - ||  || 18 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 136178 - ||  || 18 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 136179 - ||  || 18 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 136180 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 136181 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 136182 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 136183 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 136184 - ||  || 23 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 136185 - ||  || 23 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 136186 - ||  || 23 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 136187 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 136188 - ||  || 24 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 136189 - ||  || 23 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 136190 - ||  || 24 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 136191 - ||  || 24 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 136192 - ||  || 22 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 136193 - ||  || 25 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 136194 - ||  || 28 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 136195 - ||  || 30 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 136196 - ||  || 26 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 136197 Johnandrews ||  || 22 ottobre 2003 || M. W. Buie
|-
| 136198 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 136199 Eris ||  || 21 ottobre 2003 || M. E. Brown, C. A. Trujillo, D. Rabinowitz
|-
| 136200 - ||  || 15 novembre 2003 || Spacewatch
|}

136201-136300 

|-
| 136201 - ||  || 15 novembre 2003 || NEAT
|-
| 136202 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 136203 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 136204 - ||  || 16 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 136205 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 136206 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 136207 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 136208 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 136209 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 136210 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 136211 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 136212 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 136213 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 136214 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 136215 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 136216 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 136217 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 136218 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 136219 - ||  || 19 novembre 2003 || NEAT
|-
| 136220 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 136221 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 136222 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 136223 - ||  || 19 novembre 2003 || CSS
|-
| 136224 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 136225 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 136226 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 136227 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 136228 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 136229 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 136230 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 136231 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 136232 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 136233 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 136234 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 136235 - ||  || 20 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 136236 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 136237 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 136238 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 136239 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 136240 - ||  || 21 novembre 2003 || NEAT
|-
| 136241 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 136242 - || 2003 XZ || 1 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 136243 - ||  || 1 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 136244 - ||  || 1 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 136245 - ||  || 1 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 136246 - ||  || 3 dicembre 2003 || LONEOS
|-
| 136247 - ||  || 3 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 136248 - ||  || 4 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 136249 - ||  || 3 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 136250 - ||  || 14 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 136251 - ||  || 14 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 136252 - ||  || 3 dicembre 2003 || LONEOS
|-
| 136253 - ||  || 4 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 136254 - ||  || 17 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 136255 - ||  || 16 dicembre 2003 || CSS
|-
| 136256 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 136257 - ||  || 18 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 136258 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 136259 - ||  || 17 dicembre 2003 || W. Bickel
|-
| 136260 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 136261 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 136262 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 136263 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 136264 - ||  || 21 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 136265 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 136266 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 136267 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 136268 - ||  || 18 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 136269 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 136270 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 136271 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 136272 - ||  || 22 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 136273 Csermely ||  || 25 dicembre 2003 || K. Sárneczky
|-
| 136274 - ||  || 23 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 136275 - ||  || 23 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 136276 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 136277 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 136278 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 136279 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 136280 - ||  || 27 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 136281 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 136282 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 136283 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 136284 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 136285 - ||  || 28 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 136286 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 136287 - ||  || 29 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 136288 - ||  || 13 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 136289 - ||  || 3 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 136290 - ||  || 13 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 136291 - ||  || 15 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 136292 - ||  || 15 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 136293 - ||  || 13 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 136294 - ||  || 13 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 136295 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 136296 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 136297 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 136298 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 136299 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 136300 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|}

136301-136400 

|-
| 136301 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 136302 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 136303 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 136304 - ||  || 19 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 136305 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 136306 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 136307 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 136308 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 136309 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 136310 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 136311 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 136312 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 136313 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 136314 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 136315 - ||  || 23 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 136316 - ||  || 23 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 136317 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 136318 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 136319 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 136320 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 136321 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 136322 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 136323 - ||  || 26 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 136324 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 136325 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 136326 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 136327 - ||  || 22 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 136328 - ||  || 29 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 136329 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 136330 - ||  || 28 gennaio 2004 || CSS
|-
| 136331 - ||  || 28 gennaio 2004 || CSS
|-
| 136332 - ||  || 29 gennaio 2004 || CSS
|-
| 136333 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 136334 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 136335 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 136336 - ||  || 11 febbraio 2004 || CSS
|-
| 136337 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 136338 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 136339 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 136340 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 136341 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 136342 - ||  || 11 febbraio 2004 || CSS
|-
| 136343 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 136344 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 136345 - ||  || 11 febbraio 2004 || CSS
|-
| 136346 - ||  || 13 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 136347 - ||  || 11 febbraio 2004 || CSS
|-
| 136348 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 136349 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 136350 - ||  || 13 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 136351 - ||  || 13 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 136352 - ||  || 11 febbraio 2004 || CSS
|-
| 136353 - ||  || 11 febbraio 2004 || LONEOS
|-
| 136354 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 136355 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 136356 - ||  || 14 febbraio 2004 || CSS
|-
| 136357 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 136358 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 136359 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 136360 - ||  || 17 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 136361 - ||  || 18 febbraio 2004 || CSS
|-
| 136362 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 136363 - ||  || 17 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 136364 - ||  || 17 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 136365 - ||  || 9 marzo 2004 || NEAT
|-
| 136366 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 136367 Gierlinger ||  || 10 marzo 2004 || Altschwendt
|-
| 136368 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 136369 - ||  || 15 marzo 2004 || Goodricke-Pigott
|-
| 136370 - ||  || 14 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 136371 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 136372 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 136373 - ||  || 14 marzo 2004 || NEAT
|-
| 136374 - ||  || 15 marzo 2004 || NEAT
|-
| 136375 - ||  || 14 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 136376 - ||  || 14 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 136377 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 136378 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 136379 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 136380 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 136381 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 136382 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 136383 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 136384 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 136385 - ||  || 31 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 136386 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 136387 - ||  || 13 aprile 2004 || NEAT
|-
| 136388 - ||  || 14 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 136389 - ||  || 19 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 136390 - ||  || 19 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 136391 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 136392 - ||  || 11 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 136393 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 136394 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 136395 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 136396 - ||  || 10 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 136397 - ||  || 15 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 136398 - ||  || 14 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 136399 - ||  || 11 dicembre 2004 || CSS
|-
| 136400 - ||  || 14 dicembre 2004 || CSS
|}

136401-136500 

|-
| 136401 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 136402 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 136403 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 136404 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 136405 - ||  || 6 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 136406 - ||  || 11 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 136407 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 136408 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 136409 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 136410 - ||  || 15 gennaio 2005 || CSS
|-
| 136411 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 136412 - ||  || 18 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 136413 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 136414 - ||  || 3 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 136415 - ||  || 2 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 136416 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 136417 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 136418 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 136419 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 136420 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 136421 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 136422 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 136423 - ||  || 2 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 136424 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 136425 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 136426 - ||  || 4 febbraio 2005 || LONEOS
|-
| 136427 - ||  || 1 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 136428 - ||  || 2 marzo 2005 || CSS
|-
| 136429 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 136430 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 136431 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 136432 Allenlunsford ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 136433 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 136434 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 136435 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 136436 - ||  || 1 marzo 2005 || CSS
|-
| 136437 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 136438 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 136439 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 136440 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 136441 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 136442 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 136443 - ||  || 4 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 136444 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 136445 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 136446 - ||  || 4 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 136447 - ||  || 8 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 136448 - ||  || 8 marzo 2005 || CSS
|-
| 136449 - ||  || 9 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 136450 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 136451 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 136452 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 136453 - ||  || 8 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 136454 - ||  || 9 marzo 2005 || CSS
|-
| 136455 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 136456 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 136457 - ||  || 8 marzo 2005 || CSS
|-
| 136458 - ||  || 13 marzo 2005 || CSS
|-
| 136459 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 136460 - ||  || 10 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 136461 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 136462 - ||  || 9 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 136463 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 136464 - ||  || 11 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 136465 - ||  || 13 marzo 2005 || CSS
|-
| 136466 - ||  || 13 marzo 2005 || CSS
|-
| 136467 - ||  || 8 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 136468 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 136469 - ||  || 17 marzo 2005 || R. A. Tucker
|-
| 136470 - ||  || 30 marzo 2005 || CSS
|-
| 136471 - ||  || 30 marzo 2005 || CSS
|-
| 136472 Makemake ||  || 31 marzo 2005 || M. E. Brown, C. A. Trujillo, D. Rabinowitz
|-
| 136473 Bakosgáspár || 2005 GB || 1 aprile 2005 || Piszkéstető
|-
| 136474 - ||  || 3 aprile 2005 || NEAT
|-
| 136475 - ||  || 5 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 136476 - ||  || 6 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 136477 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 136478 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 136479 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 136480 - ||  || 3 aprile 2005 || NEAT
|-
| 136481 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 136482 - ||  || 6 aprile 2005 || CSS
|-
| 136483 - ||  || 6 aprile 2005 || CSS
|-
| 136484 - ||  || 6 aprile 2005 || CSS
|-
| 136485 - ||  || 4 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 136486 - ||  || 6 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 136487 - ||  || 9 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 136488 - ||  || 7 aprile 2005 || CSS
|-
| 136489 - ||  || 10 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 136490 - ||  || 10 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 136491 - ||  || 13 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 136492 - ||  || 11 aprile 2005 || Goodricke-Pigott
|-
| 136493 - ||  || 9 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 136494 - ||  || 11 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 136495 - ||  || 13 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 136496 - ||  || 12 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 136497 - ||  || 16 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 136498 - ||  || 4 maggio 2005 || CSS
|-
| 136499 - ||  || 4 maggio 2005 || CSS
|-
| 136500 - ||  || 9 maggio 2005 || CSS
|}

136501-136600 

|-
| 136501 - ||  || 6 maggio 2005 || CSS
|-
| 136502 - ||  || 13 maggio 2005 || SSS
|-
| 136503 - ||  || 13 maggio 2005 || CSS
|-
| 136504 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 136505 - ||  || 8 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 136506 - ||  || 16 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 136507 - ||  || 16 maggio 2005 || NEAT
|-
| 136508 - ||  || 18 maggio 2005 || SSS
|-
| 136509 - ||  || 31 maggio 2005 || CSS
|-
| 136510 - || 2005 LH || 1 giugno 2005 || A. Lowe
|-
| 136511 - ||  || 27 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 136512 - ||  || 5 luglio 2005 || NEAT
|-
| 136513 - ||  || 5 luglio 2005 || SSS
|-
| 136514 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 136515 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 136516 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 136517 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 136518 Opitz ||  || 28 settembre 2005 || Piszkéstető
|-
| 136519 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 136520 - ||  || 28 ottobre 2005 || CSS
|-
| 136521 - ||  || 20 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 136522 - ||  || 24 febbraio 2006 || CSS
|-
| 136523 - ||  || 28 febbraio 2006 || LINEAR
|-
| 136524 - ||  || 2 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 136525 - ||  || 23 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 136526 - ||  || 24 marzo 2006 || LONEOS
|-
| 136527 - ||  || 2 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 136528 - ||  || 2 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 136529 - ||  || 7 aprile 2006 || LINEAR
|-
| 136530 - ||  || 9 aprile 2006 || SSS
|-
| 136531 - ||  || 18 aprile 2006 || NEAT
|-
| 136532 - ||  || 19 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 136533 - ||  || 20 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 136534 - ||  || 20 maggio 2006 || LONEOS
|-
| 136535 - ||  || 25 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 136536 - ||  || 11 giugno 2006 || NEAT
|-
| 136537 - ||  || 11 giugno 2006 || NEAT
|-
| 136538 - ||  || 19 giugno 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 136539 - || 2144 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136540 - || 2543 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136541 - || 3012 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136542 - || 3089 P-L || 25 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136543 - || 3111 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136544 - || 4773 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136545 - || 5552 P-L || 17 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136546 - || 6208 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136547 - || 6297 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136548 - || 6329 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136549 - || 6702 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136550 - || 6747 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136551 - || 6864 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136552 - || 1047 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136553 - || 1445 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136554 - || 2062 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136555 - || 2254 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136556 - || 3299 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136557 Neleus || 5214 T-2 || 25 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136558 - || 5429 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136559 - || 1035 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136560 - || 1109 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136561 - || 1304 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136562 - || 2609 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136563 - || 3288 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136564 - || 1977 VA || 7 novembre 1977 || E. F. Helin, E. M. Shoemaker
|-
| 136565 - ||  || 7 dicembre 1977 || S. J. Bus
|-
| 136566 - ||  || 7 novembre 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 136567 - ||  || 24 luglio 1979 || S. J. Bus
|-
| 136568 - || 1980 XB || 13 dicembre 1980 || E. A. Harlan
|-
| 136569 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 136570 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 136571 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 136572 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 136573 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 136574 - ||  || 6 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 136575 - ||  || 6 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 136576 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 136577 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 136578 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 136579 - ||  || 6 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 136580 - || 1984 WL || 27 novembre 1984 || J. Ciffréo
|-
| 136581 - || 1986 GX || 4 aprile 1986 || Spacewatch
|-
| 136582 - || 1992 BA || 27 gennaio 1992 || Spacewatch
|-
| 136583 - ||  || 29 febbraio 1992 || UESAC
|-
| 136584 - ||  || 8 marzo 1992 || UESAC
|-
| 136585 - ||  || 22 settembre 1992 || E. W. Elst
|-
| 136586 - ||  || 18 ottobre 1992 || Spacewatch
|-
| 136587 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 136588 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 136589 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 136590 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 136591 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 136592 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 136593 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 136594 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 136595 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 136596 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 136597 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 136598 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 136599 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 136600 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|}

136601-136700 

|-
| 136601 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 136602 - ||  || 19 aprile 1993 || Spacewatch
|-
| 136603 - ||  || 15 agosto 1993 || E. W. Elst
|-
| 136604 - ||  || 19 agosto 1993 || E. F. Helin
|-
| 136605 - ||  || 17 settembre 1993 || E. W. Elst
|-
| 136606 - ||  || 9 ottobre 1993 || Spacewatch
|-
| 136607 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 136608 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 136609 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 136610 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 136611 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 136612 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 136613 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 136614 - ||  || 9 novembre 1993 || Spacewatch
|-
| 136615 - ||  || 8 gennaio 1994 || Spacewatch
|-
| 136616 - ||  || 11 gennaio 1994 || Spacewatch
|-
| 136617 - || 1994 CC || 3 febbraio 1994 || Spacewatch
|-
| 136618 - ||  || 15 febbraio 1994 || Spacewatch
|-
| 136619 - ||  || 8 febbraio 1994 || E. W. Elst
|-
| 136620 - || 1994 JC || 4 maggio 1994 || E. F. Helin, K. J. Lawrence
|-
| 136621 - ||  || 5 maggio 1994 || Spacewatch
|-
| 136622 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 136623 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 136624 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 136625 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 136626 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 136627 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 136628 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 136629 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 136630 - ||  || 11 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 136631 - ||  || 12 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 136632 - ||  || 28 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 136633 - ||  || 28 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 136634 - ||  || 28 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 136635 - ||  || 5 novembre 1994 || Spacewatch
|-
| 136636 - ||  || 5 novembre 1994 || Spacewatch
|-
| 136637 - ||  || 28 novembre 1994 || Spacewatch
|-
| 136638 - ||  || 25 gennaio 1995 || T. Kobayashi
|-
| 136639 - ||  || 1 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 136640 - ||  || 1 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 136641 - ||  || 1 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 136642 - ||  || 24 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 136643 - ||  || 2 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 136644 - ||  || 26 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 136645 - ||  || 27 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 136646 - ||  || 27 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 136647 - ||  || 28 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 136648 - ||  || 2 aprile 1995 || Spacewatch
|-
| 136649 - ||  || 4 aprile 1995 || Spacewatch
|-
| 136650 - ||  || 25 aprile 1995 || Spacewatch
|-
| 136651 - ||  || 26 aprile 1995 || Spacewatch
|-
| 136652 - ||  || 22 giugno 1995 || Spacewatch
|-
| 136653 - ||  || 23 giugno 1995 || Spacewatch
|-
| 136654 - ||  || 23 giugno 1995 || Spacewatch
|-
| 136655 - ||  || 30 giugno 1995 || Spacewatch
|-
| 136656 - ||  || 22 luglio 1995 || Spacewatch
|-
| 136657 - ||  || 22 luglio 1995 || Spacewatch
|-
| 136658 - ||  || 24 luglio 1995 || Spacewatch
|-
| 136659 - ||  || 25 luglio 1995 || Spacewatch
|-
| 136660 - ||  || 27 luglio 1995 || Spacewatch
|-
| 136661 - ||  || 26 luglio 1995 || Spacewatch
|-
| 136662 - ||  || 17 agosto 1995 || Spacewatch
|-
| 136663 - ||  || 22 agosto 1995 || Spacewatch
|-
| 136664 - ||  || 22 agosto 1995 || Spacewatch
|-
| 136665 - ||  || 28 agosto 1995 || Spacewatch
|-
| 136666 Seidel || 1995 SE || 17 settembre 1995 || Kleť
|-
| 136667 - ||  || 17 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136668 - ||  || 17 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136669 - ||  || 17 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136670 - ||  || 18 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136671 - ||  || 18 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136672 - ||  || 18 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136673 - ||  || 18 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136674 - ||  || 18 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136675 - ||  || 19 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136676 - ||  || 19 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136677 - ||  || 19 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136678 - ||  || 19 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136679 - ||  || 19 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136680 - ||  || 19 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136681 - ||  || 20 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136682 - ||  || 20 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136683 - ||  || 22 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136684 - ||  || 22 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136685 - ||  || 22 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136686 - ||  || 23 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136687 - ||  || 23 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136688 - ||  || 24 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136689 - ||  || 24 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136690 - ||  || 25 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136691 - ||  || 25 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136692 - ||  || 25 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136693 - ||  || 25 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136694 - ||  || 25 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136695 - ||  || 26 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136696 - ||  || 26 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136697 - ||  || 25 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136698 - ||  || 25 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136699 - ||  || 18 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136700 - ||  || 21 settembre 1995 || Spacewatch
|}

136701-136800 

|-
| 136701 - ||  || 21 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136702 - ||  || 25 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136703 - ||  || 26 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136704 - || 1995 TW || 13 ottobre 1995 || T. B. Spahr
|-
| 136705 - ||  || 14 ottobre 1995 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 136706 - ||  || 15 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 136707 - ||  || 15 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 136708 - ||  || 15 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 136709 - ||  || 1 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 136710 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 136711 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 136712 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 136713 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 136714 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 136715 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 136716 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 136717 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 136718 - ||  || 18 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 136719 - ||  || 18 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 136720 - ||  || 19 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 136721 - ||  || 19 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 136722 - ||  || 20 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 136723 - ||  || 20 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 136724 - ||  || 21 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 136725 - ||  || 23 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 136726 - ||  || 23 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 136727 - ||  || 19 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 136728 - ||  || 23 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 136729 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 136730 - ||  || 18 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 136731 - ||  || 19 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 136732 - ||  || 24 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 136733 - ||  || 24 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 136734 - ||  || 14 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136735 - ||  || 15 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136736 - ||  || 15 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136737 - ||  || 15 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136738 - ||  || 15 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136739 - ||  || 15 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136740 - ||  || 15 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136741 - ||  || 15 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136742 - ||  || 15 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136743 Echigo ||  || 16 novembre 1995 || N. Sato, T. Urata
|-
| 136744 - ||  || 27 novembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 136745 - ||  || 29 novembre 1995 || C. Pollas
|-
| 136746 - ||  || 17 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136747 - ||  || 17 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136748 - ||  || 18 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136749 - ||  || 18 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136750 - ||  || 16 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136751 - ||  || 16 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136752 - ||  || 18 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136753 - ||  || 22 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 136754 - ||  || 12 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 136755 - ||  || 13 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 136756 - ||  || 14 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 136757 - ||  || 20 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 136758 - ||  || 11 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 136759 - ||  || 20 marzo 1996 || NEAT
|-
| 136760 - ||  || 20 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 136761 - ||  || 12 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 136762 - ||  || 14 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 136763 - ||  || 18 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 136764 - ||  || 20 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 136765 - || 1996 JA || 5 maggio 1996 || A. Galád, A. Pravda
|-
| 136766 - ||  || 9 maggio 1996 || Spacewatch
|-
| 136767 - ||  || 12 maggio 1996 || Spacewatch
|-
| 136768 - ||  || 13 maggio 1996 || Spacewatch
|-
| 136769 - || 1996 OD || 18 luglio 1996 || P. G. Comba
|-
| 136770 - ||  || 11 agosto 1996 || R. H. McNaught
|-
| 136771 - ||  || 13 agosto 1996 || NEAT
|-
| 136772 - ||  || 14 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 136773 - ||  || 9 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 136774 - ||  || 3 ottobre 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 136775 - ||  || 5 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 136776 - ||  || 6 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 136777 - ||  || 7 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 136778 - ||  || 12 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 136779 - ||  || 8 ottobre 1996 || C.-I. Lagerkvist
|-
| 136780 - ||  || 4 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 136781 - ||  || 6 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 136782 - ||  || 11 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 136783 - ||  || 11 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 136784 - ||  || 30 novembre 1996 || T. Kobayashi
|-
| 136785 - ||  || 3 dicembre 1996 || P. G. Comba
|-
| 136786 - ||  || 6 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 136787 - ||  || 1 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 136788 - ||  || 2 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 136789 - ||  || 4 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 136790 - ||  || 29 dicembre 1996 || N. Sato
|-
| 136791 - ||  || 2 gennaio 1997 || Spacewatch
|-
| 136792 - ||  || 14 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 136793 - ||  || 15 gennaio 1997 || Farra d'Isonzo
|-
| 136794 - ||  || 10 gennaio 1997 || Spacewatch
|-
| 136795 Tatsunokingo || 1997 BQ || 16 gennaio 1997 || Takashi Hasegawa
|-
| 136796 - ||  || 30 gennaio 1997 || R. A. Tucker
|-
| 136797 - ||  || 1 febbraio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 136798 - ||  || 2 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 136799 - ||  || 6 febbraio 1997 || P. G. Comba
|-
| 136800 - ||  || 4 febbraio 1997 || Spacewatch
|}

136801-136900 

|-
| 136801 - ||  || 3 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 136802 - ||  || 15 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 136803 Calliemorgan ||  || 6 marzo 1997 || J. Bruton
|-
| 136804 - ||  || 4 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 136805 - ||  || 13 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 136806 - ||  || 11 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 136807 - ||  || 5 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 136808 - ||  || 12 marzo 1997 || E. W. Elst
|-
| 136809 - ||  || 2 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 136810 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 136811 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 136812 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 136813 - ||  || 6 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 136814 - ||  || 30 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 136815 - ||  || 27 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 136816 - ||  || 30 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 136817 - ||  || 1 maggio 1997 || Spacewatch
|-
| 136818 Selqet ||  || 29 giugno 1997 || R. A. Tucker
|-
| 136819 - ||  || 26 giugno 1997 || Spacewatch
|-
| 136820 - ||  || 30 giugno 1997 || Spacewatch
|-
| 136821 - ||  || 6 luglio 1997 || Spacewatch
|-
| 136822 - ||  || 10 agosto 1997 || A. Galád, A. Pravda
|-
| 136823 - || 1997 QR || 26 agosto 1997 || L. Šarounová
|-
| 136824 Nonamikeiko ||  || 8 settembre 1997 || H. Abe
|-
| 136825 Slawitschek ||  || 26 settembre 1997 || Kleť
|-
| 136826 - ||  || 27 settembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 136827 - ||  || 29 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 136828 - ||  || 29 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 136829 - ||  || 30 settembre 1997 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 136830 - ||  || 27 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 136831 - ||  || 3 ottobre 1997 || ODAS
|-
| 136832 - ||  || 4 ottobre 1997 || ODAS
|-
| 136833 - || 1997 UP || 19 ottobre 1997 || Kleť
|-
| 136834 - ||  || 21 ottobre 1997 || P. Pravec
|-
| 136835 - ||  || 28 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 136836 - ||  || 8 novembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 136837 - ||  || 2 novembre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 136838 - ||  || 28 novembre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 136839 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 136840 - ||  || 30 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 136841 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 136842 - ||  || 6 dicembre 1997 || R. A. Tucker
|-
| 136843 - ||  || 25 dicembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 136844 - ||  || 25 dicembre 1997 || NEAT
|-
| 136845 - ||  || 28 dicembre 1997 || Spacewatch
|-
| 136846 - ||  || 28 dicembre 1997 || Spacewatch
|-
| 136847 - ||  || 20 gennaio 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 136848 Kevanpooler ||  || 25 gennaio 1998 || U. Munari, M. Tombelli
|-
| 136849 - ||  || 9 febbraio 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 136850 - ||  || 17 febbraio 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 136851 - ||  || 23 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 136852 - ||  || 24 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 136853 - ||  || 24 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 136854 - ||  || 26 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 136855 - ||  || 1 marzo 1998 || Spacewatch
|-
| 136856 - ||  || 18 marzo 1998 || Spacewatch
|-
| 136857 - ||  || 20 marzo 1998 || Spacewatch
|-
| 136858 - ||  || 24 marzo 1998 || ODAS
|-
| 136859 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 136860 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 136861 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 136862 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 136863 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 136864 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 136865 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 136866 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 136867 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 136868 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 136869 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 136870 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 136871 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 136872 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 136873 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 136874 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 136875 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 136876 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 136877 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 136878 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 136879 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 136880 - ||  || 22 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 136881 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 136882 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 136883 - ||  || 25 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 136884 - ||  || 29 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 136885 - ||  || 2 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 136886 - ||  || 2 aprile 1998 || E. W. Elst
|-
| 136887 - ||  || 18 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 136888 - ||  || 17 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 136889 - ||  || 18 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 136890 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 136891 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 136892 - ||  || 28 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 136893 - ||  || 18 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 136894 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 136895 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 136896 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 136897 - ||  || 28 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 136898 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 136899 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 136900 - ||  || 30 aprile 1998 || Spacewatch
|}

136901-137000 

|-
| 136901 - ||  || 25 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 136902 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 136903 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 136904 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 136905 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 136906 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 136907 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 136908 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 136909 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 136910 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 136911 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 136912 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 136913 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 136914 - ||  || 25 aprile 1998 || E. W. Elst
|-
| 136915 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 136916 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 136917 - ||  || 18 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 136918 - ||  || 19 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 136919 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 136920 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 136921 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 136922 Brianbauer ||  || 19 aprile 1998 || M. W. Buie
|-
| 136923 - ||  || 1 maggio 1998 || Spacewatch
|-
| 136924 - ||  || 24 maggio 1998 || Spacewatch
|-
| 136925 - || 1998 ME || 16 giugno 1998 || Spacewatch
|-
| 136926 - || 1998 MY || 16 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 136927 - ||  || 16 giugno 1998 || Spacewatch
|-
| 136928 - ||  || 20 giugno 1998 || Spacewatch
|-
| 136929 - ||  || 20 giugno 1998 || Spacewatch
|-
| 136930 - ||  || 24 luglio 1998 || ODAS
|-
| 136931 - ||  || 30 luglio 1998 || Višnjan Observatory
|-
| 136932 - ||  || 28 luglio 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 136933 - ||  || 22 agosto 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 136934 - ||  || 19 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 136935 - ||  || 24 agosto 1998 || ODAS
|-
| 136936 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 136937 - ||  || 22 agosto 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 136938 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 136939 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 136940 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 136941 - ||  || 30 agosto 1998 || Spacewatch
|-
| 136942 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 136943 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 136944 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 136945 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 136946 - ||  || 26 agosto 1998 || E. W. Elst
|-
| 136947 - ||  || 26 agosto 1998 || E. W. Elst
|-
| 136948 - ||  || 25 agosto 1998 || E. W. Elst
|-
| 136949 - ||  || 23 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 136950 - ||  || 14 settembre 1998 || CSS
|-
| 136951 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 136952 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 136953 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 136954 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 136955 - ||  || 15 settembre 1998 || ODAS
|-
| 136956 - ||  || 12 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 136957 - ||  || 13 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 136958 - ||  || 13 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 136959 - ||  || 15 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 136960 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 136961 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 136962 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 136963 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 136964 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 136965 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 136966 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 136967 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 136968 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 136969 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 136970 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 136971 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 136972 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 136973 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 136974 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 136975 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 136976 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 136977 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 136978 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 136979 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 136980 - || 1998 SR || 16 settembre 1998 || ODAS
|-
| 136981 - ||  || 17 settembre 1998 || ODAS
|-
| 136982 - ||  || 17 settembre 1998 || ODAS
|-
| 136983 - ||  || 17 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 136984 - ||  || 21 settembre 1998 || P. Pravec
|-
| 136985 - ||  || 22 settembre 1998 || ODAS
|-
| 136986 - ||  || 16 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 136987 - ||  || 21 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 136988 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 136989 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 136990 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 136991 - ||  || 28 settembre 1998 || P. G. Comba
|-
| 136992 - ||  || 25 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 136993 - ||  || 29 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 136994 - ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 136995 - ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 136996 - ||  || 26 settembre 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 136997 - ||  || 21 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 136998 - ||  || 21 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 136999 - ||  || 19 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 137000 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0136001